Checkers et peut faire référence à :
 Checkers, le terme anglophone pour le jeu de dames,
 Checkers, un jeu vidéo sorti en 1980 sur Intellivision ;
 Checkers, un film sorti en 1937 ;
 Checkers, un film sorti en 2005 ;
 Checkers, une chaîne de supermarchés en Afrique du Sud ;
 Checkers de Charlotte, plusieurs équipes de hockey sur glace ; 
 Checkers de Columbus, une équipe de hockey sur glace ;
 Checkers d'Indianapolis, une équipe de hockey sur glace ;
 Checkers Speech, le discours de Richard Nixon du 23 septembre 1952.